Многоветочник, или Плейобластус (), — род растений семейства , распространённый в Японии, Китае и Вьетнаме.

Описание

Виды 
Род включает 25 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бамбуковые